

Geografia 
 Berthold – città nella contea di Ward (Dakota del Nord, Stati Uniti d'America)

Persone 
 Rudolf Berthold (1903-1976) – calciatore tedesco
 Thomas Berthold (1964) – calciatore e allenatore tedesco
 Joaquín Berthold (1980) – attore e regista argentino
 Frederic Berthold (1991) – sciatore austriaco

Pagine correlate 
 Bertoldo